Vuurtoren bij Westkapelle (1908) - schilderij van Piet Mondriaan
 Westkapelle Hoog - vuurtoren bij Westkapelle, onderwerp van bovenstaand schilderij
 Noorderhoofd of Westkapelle Laag - vuurtoren bij Westkapelle